La Línea Ecológica (o Línea Ecològic-Bus) de autobuses de Castellón es como se denomina la línea que cruza el centro de la ciudad de Oeste a Este, y viceversa.

Descripción general 
Comienza en la Avenida Barcelona (zona oeste del Parque Ribalta), rodea la parte norte del Ribalta y entra al casco antiguo de la ciudad por la C/ Zaragoza y C/ Colón. Recorre toda esta via para salir por la parte este de la ciudad a la C/ Mayor, Pl. Cardona Vives y C/ Gobernador. Por esta vía, rodea el centro por el este, y a la altura de la Pl. Borrull, vuelve a entrar en el casco antiguo por la C/ Escultor Viciano, para dar a la Pl. La Paz, C/ Gasset y C/ Ruíz Zorrilla. Cruza la Av. Rey Don Jaime y enlaza con la C/ San Vicente, dirección la Plaza de Toros. Cruza la Ronda Mijares y por la Avenida Perez Galdós, entre la Plaza de Toros y el Parque Ribalta, llega de nuevo a la Av. Barcelona.

Características 
Es la primera línea de autobús de la ciudad de Castellón en la que se implanta un vehículo eléctrico. Este vehículo, además de no contaminar ni acústicamente ni atmosféricamente, es más pequeño de lo normal, lo que facilita el recorrido por las calles peatonales del casco antiguo de la ciudad.

Transporte en Castellón de la Plana